Eternal Flame – brano musicale delle Atomic Kitten
Eternal Flame – brano musicale dei Freedom Call
Eternal Flame – brano musicale delle The Bangles
Eternal Flame – album musicale dei Do As Infinity
Eternal Flame – titolo alternativo dell'album La llama eterna degli Avalanch
La duchessa di Langeais (The Eternal Flame) – film del 1922